En Pologne Opatowiec  désigne :

 Opatowiec, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Opatowiec, le siège de la gmina d’Opatowiec en voïvodie de Sainte-Croix.